TBZ steht für:
 Tetrabenazin
 Thiabendazol
 Flughafen Täbris (IATA-Code), iranischer Flughafen
 ATA Airlines (Iran) (ICAO-Code), iranische Fluggesellschaft
 Technische Berufsschule Zürich

tbz steht für:
 Ditammari (Sprache) (ISO-639-3-Code)
 Dateiendung von Packdateien, die mit tar (Packprogramm) komprimiert wurden

Abkürzung